Gathynia är ett släkte av fjärilar. Gathynia ingår i familjen Uraniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Gathynia